Amerikai Egyesült Államok
Anthony (Florida)
Anthony (Indiana)
Anthony (Kansas)
Anthony (Maryland)
Anthony (New Jersey)
Anthony (Texas)
Anthony (Új-Mexikó)

 Egyesült Királyság
Antony (Cornwall)

Nevek
Anthony (családnév)
Anthony (keresztnév)